Топоро́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Топорова, Ирина Николаевна (1940—2015) — советский и российский учёный-африканист.
 Топорова, Светлана Борисовна (Степченко; род. 1965) — российская альтистка, актриса.